Ла Чингада има више значења:

 Ла Чингада (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Чингада (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Чингада (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Чингада (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Чингада (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Чингада (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику